Grossmith ist der Familienname folgender Personen: 

 Frederick Grossmith († 2002), britischer Schriftsteller

 Lawrence Grossmith (1877–1944), englischer Schauspieler